Sheffield Airport kan syfta på:

Doncaster Sheffield Airport – en flygplats i Doncaster i South Yorkshire i England
Sheffield City Airport – en tidigare flygplats i Sheffield –2008